Quero olaszországi település
 Quero spanyolországi település